Popów (gromada w powiecie łowickim)
 Popów (gromada w powiecie kłobuckim)

także:
 Popów k/Głowna (gromada) (powiat łowicki)